Le nom mont Tonnerre ou Mont-Tonnerre peut désigner :
 le mont Tonnerre, plus haut sommet du Palatinat, en Allemagne ;
 le département du Mont-Tonnerre, ancien département français dans l'actuelle Allemagne ;
 l'arrondissement du Mont-Tonnerre, arrondissement du land allemand de Rhénanie-Palatinat.

Articles connexes